

Тіконко — вождівство, округ Бо, Південна провінція
 Тіконко — місто, округ Бо, Південна провінція